Румен Стоилов може да се отнася за:
 Румен Стоилов (р. 1954), български полицай (офицер)
 Румен Стоилов (р. 1959), български самбист, спортен функционер

Източници